Коша́линское воеводство () — одно из 49 воеводств, существовавших в Польше в период 1975—1998 годов как основные единицы административного деления страны, которые были отменены в результате административной реформы 1998 года. Крупнейшим городом и административным центром воеводства являлся Кошалин. В 1999 году территория Кошалинского воеводства полностью отошла к новообразованному Западно-Поморскому воеводству.

Города 
Крупнейшие города Кошалинского воеводства (по состоянию на 31 декабря 1998 года): 
  Кошалин (112 375)
  Колобжег (47 301)
  Щецинек (42 250)
  Бялогард (25 223)
  Свидвин (16 344)

Примечания

Литература 
 Historyczny atlas Polski. — : Wydawnictwo Demart, 2011. — С. 122—123. — ISBN 978-83-7427-323-7.

Воеводства Польши (1975—1998)
История Западно-Поморского воеводства